Tver kan syfta på:

 Tver – en stad i Ryssland och är den administrativa huvudorten för Tver oblast
Tver oblast – ett oblast i västra Ryssland
Guvernementet Tver – ett tidigare guvernement i mellersta Ryssland
 Tverai, ort i Litauen